Морету Мору Кассама (; родился 16 февраля 1998) — бисау-гвинейский футболист, полузащитник кипрского клуба «Омония (Никосия)» и национальной сборной Гвинеи-Бисау.

Клубная карьера 
Уроженец Бисау, Кассама выступал за молодёжные команды футбольных клубов «Спортинг» и «Порту». 16 сентября 2017 года дебютировал за резервную команду «Порту», «Порту B», в матче второго дивизиона чемпионата Португалии против «Насьонала».

31 января 2019 года, в последний день зимнего трансферного окна, Кассама перешёл во французский клуб «Реймс», подписав контракт до лета 2022 года. В 2019 году выступал за резервную команду «Реймса», а в основном составе дебютировал 15 января 2020 года в матче французской Лиги 1 против «Амьена». 1 февраля 2020 года забил свой первый гол за «Реймс» в матче Лиги 1 против «Анже».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Португалии разных возрастов.

2 июля 2019 года дебютировал за сборную Гвинеи-Бисау в матче против Ганы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Реймса» 

Футболисты Гвинеи-Бисау
Игроки сборной Гвинеи-Бисау по футболу
Игроки ФК «Порту B»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Омония» Никосия